Live at the Palladium (Turin Brakes)
Live at the Palladium (Bad Religion)